

Geografia
 Le Pouget – comune francese situato nel dipartimento dell'Hérault

Persone
 Bertrand du Pouget (1280-1352) – cardinale, vescovo cattolico e condottiero francese
 Christian Pouget (1966) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio francese
 Cyrille Pouget (1972) – ex calciatore francese
 Fernanda Negri Pouget (1889-1955) – attrice italiana